Ananke (, ‚Bedürfnis‘) bezeichnet:

 Ananke (Mythologie), eine Schicksalsgöttin der griechischen Mythologie
 Ananke (Mond), nach der griechischen Göttin benannter Mond des Planeten Jupiter
 Ananke, Kurzgeschichte von Stanisław Lem; siehe Pilot Pirx#Ananke
 Mount Ananke, Antarktika

Siehe auch:
 Anankasmus
 Anankastische Persönlichkeitsstörung